Dresda steht für:
 die deutsche Stadt Dresden (auf lateinisch, italienisch, portugiesisch und rumänisch)
 Dresda (Skulptur), eine nicht erhaltene Stadtallegorie-Figur des Bildhauers Hans Hartmann-MacLean auf der Dresdner Carolabrücke
 den Asteroiden (263) Dresda
 eine historische britische Motorradmarke, siehe Dresda Autos

Siehe auch:
 Dresde
 Dresdensia
 Dresden (Begriffsklärung)